Lista 293 gmin w departamencie Rodan we Francji.

(CAV) Agglomeration community of Pays Viennois, utworzone w 2002, most of which is located in the Isère département.

Gminy we Francji